Арайские языки (араи, лефт-мей(ские); ) — семья папуасских языков, распространённая в Папуа — Новой Гвинее.

Распространены в северной части центра острова Новая Гвинея на крайнем западе провинции Восточный Сепик, в округе Амбунти (Папуа — Новая Гвинея) и в пограничных районах провинции Западный Сепик (Пандаун), между верхним течением реки Сепик и её правым притоком Лефт-Мей (отсюда одно из названий). Название «Arai family» впервые было использовано в работе [Conrad and Dye 1975], оно образовано на основе названия одного из населённых пунктов — деревни Араи. Название «Left May family» впервые было использовано в работе [Healey 1964].

Ближайшими соседями арайских языков являются:
 амто-мусанские языки — на северо-западе;
 язык суганга и миан (трансновогвинейская фила) — на юге и востоке;
 язык ивам (сепикская семья) — на востоке;
 языки абау и намиа (тоже сепикская семья) и река Сепик — на севере.

Классификация 
Стивен Вурм в своей классификации (1977-1982) выделяет эти языки в качестве отдельной семьи на уровне филы (то есть не входящей ни в какую другую филу). До последнего времени не объединялись с другими семьями, лишь Малком Росс (2005) на основе предполагаемой схожести местоимённых систем выдвинул араи-квомтарийскую гипотезу (Left May-Kwomtari / Arai-Kwomtari languages) о родстве арайских языков и квомтари-байбайских языков (которые сами по себе являются видимо ошибочной гипотезой).

Кроме того, в 15-м издании Ethnologue (2009), где в основном использована классификация Росса для папуасских языков, в группировку  (входящую в ) включены только 4 языка, а ещё два оставлены в независимой группировке 1-го уровня .

Состав 
Включает 6 языков.

 накви (Nakwi) — 280 чел.
 итери (Iteri, Rocky Peak, Yinibu, Alowiemino, Iyo, Laro) — 475 чел., горы Роки-Пик (Rocky Peak Mountains). Ранее отдельно выделялся язык роки-пик, который фактически является другим названием языка итери.
 бо (Bo, Po, Sorimi) — 85 чел., диалекты Kaboru, Nikiyama, Umuruta
 ама (Ama, Sawiyanu, Waniabu) — 480 чел.
 нимо (Nimo, Nimo-Wasawai) — 350 чел.
 овинига (Owiniga, Bero, Samo, Taina) — 330 чел.

Существует латинская письменность для языков ама и овинига.

См. также 
 Квомтари-фасские языки

Примечания

Литература 
 Conrad, R., Dye W. Some Language Relationships in the Upper Sepik Region of Papua New Guinea // Papers in New Guinea Linguistics No. 18, Pacific Linguistics; Series A 40. Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1975.
 Healey, A. The Ok Language Family in New Guinea // PhD Thesis, Linguistics, Australian National University, 1964.
 
 
 Ross, Malcolm. Pronouns as a preliminary diagnostic for grouping Papuan languages // Andrew Pawley, Robert Attenborough, Robin Hide, Jack Golson, eds. Papuan pasts: cultural, linguistic and biological histories of Papuan-speaking peoples. Canberra: Pacific Linguistics, 2005. pp. 15–66. ISBN 0858835622. OCLC 67292782.

Ссылки 
 Семья Arai-Kwomtari в 16-м издании Ethnologue (2009)
 Семья Left May  в 16-м издании Ethnologue (2009)
 Семья Left May в 14-м издании Ethnologue (2001)

Папуасские языки
Языки Папуа — Новой Гвинеи
Языковые семьи